Brigitte Obermoser (1976) – sciatrice austriaca
 Stephanie Obermoser (1988) – tiratrice austriaca